Кулунту () — река в Гвинее и Сенегале, берущая начало в горном массиве Фута-Джаллон. Самый большой приток реки Гамбия, впадающей в Атлантический океан. Пересекает Национальный парк Ньоколо-Коба. Обширная пойма реки запасает воду в течение всего года и полноводна даже в сухой сезон, что привлекает животных и способствует буйному росту растительности.

География 

Основной источник Кулунту берёт начало в Гвинее к северо-западу от деревни Баркере при слиянии рек Куреньяки и Сенини у южного подножия 640-метровой горной цепи Фута-Джаллон, на хребте у границы с Сенегалом. Исток Куреньяки расположен в лесистой долине на высоте около 460 м над уровнем моря на северо-западной границе провинции Лабе в северной части Гвинеи.

После 61 км речной долины, ведущей на юго-запад, в Кулунту впадает Куравель, приток, протекающий 57 км к югу, на восточной границе префектуры Гауаль в провинции Боке на севере Гвинеи.

Примерно через 81 км Кулунту меняет направление на северо-запад. На 218 км река пересекает сенегальскую границу. Её очень извилистое нижнее течение служит границей между сенегальскими областями Тамбакунда на востоке и Колда на западе. Прибрежная зона по обе стороны реки представляет собой западную границу Национального парка Ньоколо-Коба.

Кулунту течёт с востока и юга и впадает в центральную часть течения Гамбии. У устья русло Кулунту имеет ширину около 30 м, в то время как Гамбия здесь — около 80 м в ширину. В низинах берега сопровождаются густыми лесами.

Примечания

Литература 
 Gérard Bocquier et Guy Claisse, Reconnaissance pédologique dans les vallées de la Gambie et de la Koulountou (République du Sénégal), Cahiers de l’ORSTOM, série Pédologie, numéro 4, 1963, p. 5-32.
 Adrien Coly, Le régime hydrologique de la Koulountou à Missirah-Gonasse : la modification saisonnière de 1983/84, Dakar, ORSTOM, 1992, 48 p.
 André R. Dupuy, Relation d’une reconnaissance pédestre sur la rivière Koulountou (partie ouest du parc national du Niokolo-Koba), Bulletin de l’Association pour l’avancement des sciences naturelles au Sénégal, numéro 23, mai-juin 1968, p. 37-41
 Charles Hanin, Occident noir, Alsatia, 1946, 270 p.

Реки Гвинеи
Реки Сенегала